Дайсецудзан (Тайсецудзан):
 Дайсецудзан — национальный парк в Японии.
 Дайсецудзан — горный хребет в Японии.